Untersuchungshaftanstalt ist 

 in Deutschland gemäß Nummer 11 Untersuchungshaftvollzugsordnung (UVollzO) die amtliche Bezeichnung für ein auf Untersuchungshaft spezialisiertes Gefängnis, siehe Untersuchungshaft (Deutschland)#Vollzug

Daneben ist es die Bezeichnung für
 Untersuchungshaftanstalt Hamburg
 Untersuchungshaftanstalt Moabit
 Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit, DDR